Медаль основателей IEEE () — награда, которая вручается Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) за инициативу в создании, планирование и администрирование крупных проектов в одной из областей интереса Института. Награда учреждена в 1952 году Институтом радиотехников (англ. Institute of Radio Engineers, IRE), позднее стала присуждаться Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE).

Список награждённых

См. также 
 Награды IEEE
 Медаль Почёта IEEE

Ссылки 
 Страница премии на сайте IEEE 
 Список лауреатов 

Награды в области технических наук
Награды IEEE